Рудольф фон Буоль-Беренберг (; 1842—1902) — германский  и политический деятель, председатель рейхстага; член партии центра.

Биография

Рудольф фон Буоль-Беренберг родился 24 мая 1842 года в городе Штоках в земле Баден-Вюртемберг; представитель древнего рода . Изучал юриспруденцию в университетах в Мюнхена, Фрайбурга и Гейдельберга.

В 1879 году был назначен судьей районного суда в Мангейме, а в 1898 году служил в окружном суде города Карлсруэ.

С 1884 года он был членом рейхстага, а с 1895 по 1898 год занимал пост президента рейхстага Германской империи.

По политическим взглядам Буоль-Беренберг принадлежал к партии центра.

Рудольф фон Буоль-Беренберг умер 4 июля 1902 года в городе Баден-Бадене.

Примечания

Литература 
 Kramer W. «Ritter ohne Furcht und Tadel» — Reichstagspräsident Rudolf von Buol-Berenberg. In: Mühlingen, eine gemeinsame Ortsgeschichte der Madachdörfer Gallmannsweil, Mainwangen, Mühlingen, Schwackenreute und Zoznegg (= Hegau-Bibliothek. Band 135). MarkOrPlan Hegau-Bodensee, Singen (Hohentwiel) 2007, ISBN 978-3-933356-48-2, S. 386 f. .
Svensk uppslagsbok, Lund 1930.

Ссылки 
 Freiherr von Buol-Berenberg, Rudolf  in der Datenbank der Reichstagsabgeordneten .

Члены Партии Центра (Германия)
Депутаты рейхстага (Германская империя)